Радићи могу да буду:

 Радић, презиме

или

 Радићи (Ново Горажде), насеље у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Радићи (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Радићи (Малинска-Дубашница), насеље у општини Малинска-Дубашница, Република Хрватска
 Радићи (Свети Ловреч), насеље у општини Свети Ловреч, Истра, Република Хрватска